Бори́хино — топоним в России:
 Борихино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Борихино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Борихино — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Борихино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Борихино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Борихино — деревня в составе города Тверь, от неё Борихино Поле — название промзоны в Пролетарском районе Твери.